Aleksandra Polańska (ur. 2000) – polska pływaczka
 Aleksandra Polańska-Hryńczuk (1911–2005) – polska twórczyni ludowa pochodzenia łemkowskiego

Przypisy